Куауте́мок () — топоним и имя, даваемое в Мексике, в честь последнего правителя государства ацтеков Куаутемока из династии Акамапичтли.

Топонимы 
 Куаутемок — небольшой город в штате Веракрус, административный центр муниципалитета Пуэбло-Вьехо.
 Куаутемок — муниципалитет в штате Колима;
 Куаутемок — небольшой город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Куаутемок — один из районов Федерального округа Мехико.
 Куаутемок — муниципалитет в штате Сакатекас, с административным центром в городе Сан-Педро-Пьедра-Горда.
 Куаутемок — посёлок в штате Табаско, муниципалитет Сентла.
 Куаутемок — посёлок в штате Тамаулипас, муниципалитет Альтамира.
 Куаутемок — муниципалитет в штате Чиуауа;
 Куаутемок — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сьюдад-Куаутемок — небольшой город в штате Чьяпас, муниципалитет Фронтера-Комалапа.

Персоналии 
 Куаутемок Карденас (род. 1934) — мексиканский политик, основатель партии PRD.
 Куаутемок Бланко (род. 1973) — мексиканский футболист, капитан ФК «Веракрус».

Другие значения 
 ARM Cuauhtémoc (BE-01) — учебный парусник, построенный в Испании в 1982 году, для мексиканских ВМФ.
 Куаутемок Моктесума (пивоварня)(en) — мексиканское подразделение компании Heineken.